A 2014. évi téli olimpiai játékokon a síugrás férfi egyéni normálsánc versenyszámát február 8-án és 9-én rendezték a RusSki Gorki síugróközpontban, Krasznaja Poljanában. Az aranyérmet a lengyel Kamil Stoch nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eseménynaptár 
Az időpontok moszkvai idő szerint (UTC+4), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
10 versenyzőt a világkupa eredményei alapján kiemeltek, ők a selejtezőben is ugrottak, de az eredményüktől függetlenül döntősek voltak. A többi 51 versenyző közül az első 40 jutott a döntőbe.

A döntőben az első sorozat ugrásainak eredményei alapján a legjobb 30 versenyző vehetett részt a második sorozatban. Bírói döntés miatt plusz egy versenyző jutott tovább. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

 Q: továbbjutás helyezés alapján
 QR: továbbjutás bírói döntés alapján

Selejtező

Döntő

1. ugrás

2. ugrás

Összesítés

Források 

Síugrás a 2014. évi téli olimpiai játékokon